Сборная Азербайджана была представлена на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах Национальным Олимпийским Комитетом Азербайджана. Страну представляли 38 спортсменов в 10 видах спорта. В неофициальном общекомандном зачёте сборная Азербайджана заняла 50 место, опередив такие страны, как Бельгия, Израиль, Латвия, Португалия, Эстония, Армения, Словения, Финляндия, Ирландия и др. По количеству завоёванных медалей Азербайджан занял 37 место.

Медалисты

Состав Азербайджанской олимпийской команды

Бокс 

Спортсменов — 9
 До 54 кг. Агаси Мамедов Итог —  бронзовая медаль.
 До 51 кг. Фуад Асланов Итог —  бронзовая медаль.
 Ровшан Гусейнов
 Руслан Хаиров
 Вугар Алекперов
 Джейхун Абиев
 Джавид Тагиев
 Али Исмаилов
 Шахин Имранов

Борьба 

Спортсменов — 7

Вольная борьба среди мужчин

Греко-Римская
 Фарид Мансуров Итог —  золотая медаль.
 Виталий Борисов
 Вугар Асланов

Водные виды спорта

Плавание 

Спортсменов — 2
 среди мужчин
 Сергей Дьячков
 среди женщин
 Наталья Филина

Гимнастика

Художественная гимнастика 
Спортсменов — 1
 Индивидуально. Анна Гурбанова

Дзюдо 

Спортсменов — 3
 среди мужчин
 Мехман Азизов
 Мовлюд Миралиев
 Эльчин Исмайлов

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 5
 мужчины
 Бег: Теймур Гасымов
 Бег: Дадаш Ибрагимов
 Бег: Алибай Шюкуров
 Тройной прыжок: Сергей Бочков
 женщины
 Метание молота: Марина Лапина

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 5
 Мужчины
 Туран Мирзаев
 Алан Наниев
 Асиф Меликов
 Алибек Самедов
 Низами Пашаев

Фехтование 

Спортсменов — 1
 женщины
 Сабля, индивидуально.
 Елена Жемаева

Азербайджанцы, члены Олимпийской сборной России 2004 
Тамилла Аббасова, заслуженный мастер спорта России, неоднократная чемпионка Европы по велоспорту — завоевала серебряную медаль Олимпийских игр-2004 в велосипедном спринте.

Этот выдающийся успех 21-летней Тамиллы Аббасовой, впервые принимающей участие в Олимпийских играх, вызвал огромную радость представителей азербайджанской диаспоры в РФ. Тамилла готовилась к Олимпиаде на современном велосипеде, в приобретении которого ей оказал содействие вице-президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса, легендарный геолог Фарман Салманов.
Следует сказать, что Тамилла Абасова выросла в семье, в которой пятеро детей, и трое из них активно занимаются велоспортом. Младший, 18-летний брат Т.Абасовой, уже является членом сборной молодёжной команды России.

Ещё одну серебряную медаль в турнире по греко-римской борьбе завоевал для Олимпийской сборной России азербайджанец из Екатеринбурга — Гейдар Мамедалиев, который является чемпионом мира по греко-римской борьбе и единственным уральским чемпионом мира, завоевавшим это звание в 2003 году.

Официальные лица 
 Ильхам Алиев, президент Республики Азербайджан.
 Мехрибан Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО, ОИК, и ИСЕСКО.

Ссылки 
 International Olympic Committee Web Site 
 National Olympic Committee of Azerbaijan Web Site 
 Азербайджанцы, члены Олимпийской сборной России, завоевали в Афинах 2 серебряные медали

Источники 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
Спорт в Азербайджане в 2004 году